Майк Йорк (,  3 січня 1978, Вотерфорд) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 136-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Едмонтон Ойлерс», «Ізерлон Рустерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Філадельфія Флаєрс», «Фінікс Койотс», «Колумбус Блю-Джекетс» та «Лахті Пеліканс».

Загалом провів 585 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 13 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу — 1997.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2002.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Пеліканс»‎
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Мічигану